Reginald Faria (Amsterdam, 19 november 1981) is een Nederlands voetballer die als aanvaller speelt.  

Hij kwam uit voor FC Volendam, Haarlem, TOP Oss en in de jeugd voor F&C, Ajax, AZ en ADO Den Haag. In het seizoen 2010/11 speelde hij voor Sektzia Nes Tziona, Israël.

Faria maakte zijn debuut in het betaalde voetbal op 19 augustus 2001 tegen Emmen.

Clubstatistieken

Faria, Reginald